Puerto de Béjar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Puerto de Béjar (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Puerto de Béjar (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar